

Маріон-Сентер — місто, штат Пенсільванія
 Маріон-Сентер — переписна місцевість, штат Массачусетс